Tibouchina laevicaulis är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av John Julius Wurdack. Tibouchina laevicaulis ingår i släktet Tibouchina och familjen Melastomataceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Myrtenordningen
laevicaulis